Ларка, Андрес (1879—1942) — эстонский военный и политический деятель, генерал-майор.
 Ларка (коммуна) — коммуна во Франции, департамент Арьеж.